Colt 45

Culture 
 Colt 45 (film)